Чемпіонат Угорщини з футболу 1904 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1904
Угорщина
1904 в угорському спорті